

Patronyme 
 Levrault est un patronyme porté notamment par :
 François Benjamin Levrault (1774-1855) est un homme politique français
 Oscar Berger-Levrault, (1826-1903) est un éditeur français, passionné de philatélie, auquel on doit, avec John Edward Gray, l'invention du catalogue de timbres.
 Léon Levrault, (1865-1918), est un écrivain français, spécialiste de littérature française

Entreprise 
 Éditions Berger-Levrault est une maison d'édition française

Homonymie de patronyme